Luis Otero puede referirse a:

Luis Otero Cifuentes, revolucionario colombiano del M-19.
Luis Otero Fernández, (n. 1933) militar español, miembro de la UMD.
Luis Otero Mujica, comandante en Jefe del Ejército de Chile.
Luis Otero y Pimentel (1834 - 1920), militar español.
Luis Otero (periodista), político y conductor argentino.
Luis Otero Sánchez-Encinas, futbolista español.
Luis Otero (1911-1979), actor de Uruguay cuyo nombre completo era Luís Alberto Otero.
Luis Otero Martínez-Siegenthaler (1964-), músico argentino-español.
Luis Otero, político peruano del siglo XX.